Dubeninki (plaats), plaats in Polen
 Dubeninki (gemeente), gemeente in Polen